Покровский монастырь — православный монастырь во имя Покрова́ Пресвятой Богородицы:

Белоруссия 
 Покровский монастырь (Толочин)

Россия 
(в алфавитном порядке населённых мест)

 Покровский Высоцкий монастырь (Боровск)
 Боровский Покровский монастырь (старообрядческий)
 Покровский монастырь (Великий Устюг)
 Покровский монастырь (Верхотурье)
 Покровский монастырь (Воронеж)
 Покровский монастырь (Данков)
 Свято-Покровский Добрый монастырь (Доброе)
 Покровский монастырь (Завьялово)
 Покровский монастырь (Каменное Заделье)
 Серафимо-Покровский монастырь (Ленинск-Кузнецкий)
 Покрово-Тервенический монастырь (Лодейнопольский район)
 Покровский монастырь (Лукино)
 Покровский монастырь (Михайлов)
 Покровский монастырь (Москва)
 Мологский Покровский монастырь (Некоузский район)
 Покровско-Васильевский монастырь (Павловский Посад)
 Покровский монастырь (Суздаль)
 Покровский монастырь (Углич)
 Покровский Емецкий монастырь (Холмогорский район)
 Покровский монастырь (Хотьково)
 Покровский монастырь (Чита)
 Ксение-Покровский монастырь (Яровое)

Украина 
 Покровский монастырь (Киев)
 Покровский монастырь (Кривой Рог)
 Покровский монастырь (Харьков)
 Покровский монастырь (Черкассы)

См. также 
 Покровский кафедральный собор
 Покровский скит
 Покровский собор
 Покровский храм
 Покровская церковь
 Покровский